Smalls ist als eine Variante von Small ein englischer Familienname.

Namensträger 
 Cliff Smalls (1918–2008), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Fred Smalls (* 1963), US-amerikanischer Footballspieler
 Henry Smalls (* um 1962), US-amerikanischer Kampfsportler und Schauspieler
 Joan Smalls (* 1988), puerto-ricanisches Model
 Robert Smalls (1839–1915), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch 
 Smalls (Jazzclub)

Einzelnachweise 

Familienname
Englischer Personenname